Tom Clancy’s Rainbow 6: Patriots () — отменённая видеоигра во франшизе Tom Clancy’s, шутер от первого лица, разрабатывавшийся на студии Ubisoft Montreal (при участии Ubisoft Toronto и Red Storm) и планировавшийся к выпуску компанией Ubisoft. Единственный трейлер игры был опубликован на YouTube 3 ноября 2011 года. 9 июня 2014 на E3 игра была отменена, вместо неё была анонсирована Siege.

Сюжет 
Команда «Радуги» отправляется в Нью-Йорк, чтобы иметь дело с террористической группировкой, называющей себя «Патриотами правосудия». Создавая себя как популистскую группу ополченцев, «патриоты» взяли на себя ответственность за то, чтобы они выступали в качестве судей, присяжных и палачей от своего имени и отомстили предполагаемым жертвам того, что они считают коррупцией на Уолл-стрит.

Ситуацию осложняет позиция нового лидера «Радуги» Джеймса Вулфа — бывшего офицера SEAL, который считает, что нормы этики не имеют отношения к настоящим «Патриотам правосудия». Глава отряда «Эхо», уважающий Вулфа как отцовскую фигуру, должен остановить «Патриотов правосудия» любой ценой.

Примечания

Ссылки 
 Геймплей
 Дебютный трейлер

Компьютерные игры по мотивам произведений Тома Клэнси
Отменённые компьютерные игры для Windows
Отменённые компьютерные игры для PlayStation 3
Отменённые компьютерные игры для PlayStation 4
Отменённые компьютерные игры для Xbox 360
Отменённые компьютерные игры для Xbox One
Тактические шутеры
Tom Clancy’s Rainbow Six
Компьютерные игры, разработанные Red Storm Entertainment
Компьютерные игры, разработанные Ubisoft MontrealПолностью отменённые компьютерные игры